Федо́ры () — агрогородок в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Федорского сельсовета.

География 
Агрогородок расположен в 33 км на запад от Столина и в 210 км на восток от Бреста. Через агрогородок проходят автодороги Р6 и Н224.

История 
Деревня известна с 1524 года, первое упоминание Федор в привелее королевы Боны как собственности шляхтича Богдана Велятицкого. До 1793 года в составе Речи Посполитой. С 1793 по 1917 — в Российской Империи. 1921-1939 в составе Польши, с 1939 в БССР.

В 2011 году придан статус агрогородка.

Достопримечательности 
 Поселение. На западной окраине деревни, на невысокой песчаной возвышенности на террасе правого берега реки Стыр. Размер 50 на 100 метров. Выявил и обследовал в 1987 году А. А. Егорейченко. На песчаных раздувах встречается лепная гладкостенная керамика милоградской культуры, а также гончарная сероглиняная керамика XVI—XVIII веков
 Братская могила советских воинов. Похоронены 146 воинов, погибших при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. В 1971 году установлен памятник — скульптура воина
 Часовня в честь Успения Пресвятой Богородицы

Примечания 

Агрогородки Столинского района